Cosgrove ist der Familienname folgender Personen:

 Cormic Cosgrove (1869–1930), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Daniel Cosgrove (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler 
 Denis Cosgrove (1948–2008), britischer Geograph
 Jack Cosgrove (1902–1965), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 John Cosgrove (1839–1925), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Cosgrove (1955–2001), US-amerikanischer Manager
 Miranda Cosgrove (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Cosgrove (* 1934), kanadischer Jurist und Politiker
 Peter Cosgrove (* 1947), australischer Offizier und Kanzler der Australian Catholic University
 Robert Cosgrove (1884–1969), australischer Politiker
 Sam Cosgrove (* 1996), englischer Fußballspieler
 Samuel G. Cosgrove (1841–1909), US-amerikanischer Politiker
 Stanley Cosgrove (1911–2002), kanadischer Maler
 William Michael Cosgrove (1916–1992), römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Belleville

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cosgrove (Arkansas)
 Cosgrove (Iowa)

Siehe auch:
 Cosgrove-Gletscher, Gletscher im Kempland, Antarktika
 Cosgrove-Schelfeis, an der Küste des Ellsworthlands, Antarktika